Miejscowości w USA:
 Stoddard – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Stoddard – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Stoddard (ang. Stoddard Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stoddard (ang. Stoddard County) – w stanie Missouri